A Cruz de Guerra de Operações no Exterior (em francês, Croix de guerre des Théatres d'Opérations Exterieures, ou Croix de Guerre des TOE), é uma condecoração militar francesa, para homenagear os militares, e civis, que se distinguiram em operações efectuadas em território estrangeiro.

Da autoria do escultor Paul-Albert Bartholomé, foi criada em 21 de Abril de 1921, foi atribuída pelas operações em Marrocos (1918), Africa Equatorial e Ocidental francêsa (1918-1921), Médio Oriente (Egipto, 1956), Indochina (1918-1922 e 1945-1954), Madagáscar (1947), Coreia (1959-1953) e guerra do Suez. Cerca de 35 anos anos após a última atribuição, esta cruz foi entre aos militares que participaram na Guerra do Golfo, entre 17 de Janeiro de 1991 e 5 de Maio de 1992; e nas operações militares na Guerra do Kosovo, em 1999.

Ligações externas 
  Página de condecorações militares francesas

Condecorações militares francesas
Consequências da Primeira Guerra Mundial na França